DeCuir est un patronyme qui peut désigner
 John DeCuir, ou John DeCuir Sr. (1918-1991), directeur artistique pour le cinéma
 John DeCuir Jr. (1941-), directeur artistique pour le cinéma, fils de John DeCuir Sr.

Homonymie de patronyme